Красна площа (Червона площа, ) — популярна назва головних майданів у містах Росії та України; вважається, що назва може апелювати як до слів «краса, красивий», так і до домінантного кольору. Подеколи ж назва (у випадку з полтавською площею) давалася у пізніший час за аналогією з московською (головною в країні на той час) площею.

Красна площа — площа в місті Луганськ
 Красна площа — площа в місті Чернігів

 Красна площа — колишня назва Контрактової площі в Києві (1919—1990)
 Красна площа — колишня назва Соборного майдану в Полтаві (1925—1999)
 Красна площа —
колишня (радянська) назва Покровської площі в місті Суми

У РФ 
 Красна площа

Інше 
 «Красна площа» — радянський фільм 1970 року.